Ю́зеф Ша́йна (,  — ) — художник, дизайнер, режиссёр и профессор Академии изящных искусств в Варшаве.

Биография 
Родился 13 марта 1922 года в г. Жешув (Польша).

Во время немецкой оккупации во время Второй мировой войны был участником движения Сопротивления, действуя в Союзе вооружённой борьбы. Был арестован и доставлен в концлагерь Освенцим, затем в Бухенвальд.

Учился в Академии художеств в Варшаве, получил степень в иллюстрировании в 1952 году. С 1955—1966 он был одним из основателей, директором, художественным руководителем Народного театра в Кракове. В 1971 по 1972 год был директором театра «Классины», В 1972 году он был реорганизован в Варшавский Центр современного искусства «Студио», его он возглавлял до 1981. Является режиссёром-постановщиком многих театральных постановок на родине и за рубежом. Его работы были выставлены во многих польских городах и на многочисленных выставках по всему миру. Сотрудничал с театрами Англии, Голландии, Германии, Израиля, Египта, Турции, Португалии и Испании.

Был членом международной ассоциации художников, также он был членом Итальянской академии искусств и труда, президентом Европейской культурной ассоциации, почётным членом Международной ассоциации искусств Plastiques и членом Международного совета Освенцима. К 50-летию освобождения Освенцима координировал работу выставки, представлявшей дань памяти жертвам нацизма. В 1988—1990 годы член совета по защите памяти борьбы и мученичества.

Искусство Шайна по форме близко к авангарду.

Скончался 24 июня 2008 года в Варшаве, похоронен 30 июня на кладбище Старые Повонзки в Варшаве.

Награды и премии 

Он получил многочисленные медали и награды, в том числе Премии города Кракова и Варшавы, приз «А. Jurzykowski Foundation» (Фонд Jurzykowski) в Нью-Йорке.

Он был удостоен, в частности Командорского креста, Командорского креста со звездой и Большого креста (1997), орден Возрождения Польши и крест Узников фашистских концлагерей. Почётный гражданин Ополе.

Посмертно, 6 июля 2008 был награждён Янтарной звездой проминад.

Список литературы 
 Archives and art collection at the Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim.
 Bodek, Andrzej, ed. Reminiszenzen: ein Environment von Prof. Jósef Szajna: zum 50. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz-Birkenau. Frankfurt am Main, 1995.
 Archives and art collection at the Buchenwald Memorial Museum, Weimar.
 Madeyski, Jerzy and Andrzej Zurowski. Józef Szajna: plastyka, teatr. Warsaw, 1992.
 Milton, Sybil and Janet Blatter. Art of the Holocaust. New York, 1981.
 Sybil Milton interviews and conversations with Józef Szajna at Warsaw 1980 and 1995,
 Auschwitz 1988, and Venice 1990.
 Oleksy, Krystyna, ed. Swiat Józefa Szajny. Oświęcim, 1995.
 Józef Szajna: Appell: Geschichtszeichen und Kunstwerk in der Dauerausstellung zur
 Geschichte des Konzentrationslagers Buchenwald. Weimar, 1995.
 Szajna, Józef. "Replika — Erinnerungen: Künstleriche Protest-Aktion gegen den Terror, " and "Gespräch zwischen Detlef Hoffmann und Józef Szajna, " in Detlef Hoffmann and Karl Ermert, eds. Kunst und Holocaust: Loccumer Protokolle, No. 14 (1990), 74-99.
 Березкин В. Польский театр художника: Кантор, Шайна, Мондзик. М.: Аграф, 2004. ISBN 5-7784-0298-X

Работы 
Volkhard Knigge и Ingrid Scheurmann Hgg.:. Юзеф Шайна. Искусство и театр. Фонд мемориальных комплексов и Миттельбау-Дора, Валленштейн, Геттинген 2002.

Ссылки 

 Юзеф Шайна на сайте Культура Польши 
 ШАЙНА (Szaina) Юзеф. Большой Энциклопедический словарь. 2000.
 Шайна Юзеф. Энциклопедический словарь. 2009.

Писатели Польши XX века
Польские драматурги XX века
Художники Польши
Театральные режиссёры Польши
Заключённые концлагерей нацистской Германии
Родившиеся в Жешуве
Выпускники Краковской академии искусств
Похороненные на кладбище Старые Повонзки